Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus (Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли) — американский цирк, первоначально основанный Финеасом Барнумом под названием  (Величайшее шоу на Земле).

История 

К началу 1882 года в труппе цирка Барнума и Бейли было занято 370 артистов. В цирковом зверинце содержались 20 слонов, 338 лошадей, 14 верблюдов, множество зебр, львов, леопардов, гиен и крупных змей.
 
После смерти Барнума цирк был продан братьям Ринглинг 8 июля 1907 года за 400 тыс. долларов.

Под названием Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus выступал до 21 мая 2017 года, когда был закрыт, проработав 146 лет.

См. также 
 Величайшее шоу мира — фильм 1952 года.
 Джамбо

Ссылки 
 Американский цирк Барнума и братьев Ринглинг

Цирк
Появились в 1871 году в США